

Cinema
Carmen proibita – film italiano del 1953 diretto da Giuseppe Maria Scotese
Carmen proibita – film franco-spagnolo del 1984 diretto da Albert López